

Основные события 
 19—23 марта — GDC 2018 (Сан-Франциско, США)
 19—20 мая — PDXCON 2018 (Стокгольм, Швеция)
 12—14 июня — E3 2018 (Лос-Анджелес, США)
 21—25 августа — Gamescom 2018 (Кёльн, Германия)
 4—7 октября — ИгроМир 2018 (Москва, Россия)
 2—3 ноября — BlizzCon 2018 (Анахайм, США)
 10—11 ноября — X018 (Мехико, Мексика)
 7 декабря — The Game Awards 2018 (Лос-Анджелес, США)

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выход которых состоялся в 2018 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Примечания

Ссылки 
 Les jeux les plus attendus 2017—2019 — Liste de 59 jeux vidéo — SensCritique
 Upcoming Games — IGN
 New & Upcoming Video Games — Major Releases (All Platforms) — Metacritic
 New games of 2018 — GamesRadar+
 New games 2018: An early look at what’s coming out | PC Gamer